Слэттери ():

  (1887—1949) — американский юрист и государственный деятель.
 Доклад Слэттери — документ Министерствa внутренних дел США.
 Слэттери, Джеймс Лоуренс (более известна как Дарлинг, Кэнди; 1944—1974) — американская актриса.
 Слэттери, Джон (род. 1962) — американский актёр и режиссёр.
 Тревор Слэттери — персонаж Кинематографической вселенной Marvel.

См. также 

 Слаттер, Кейт